Helmle oder Helmlé ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Helmle (1911–1996), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (CDU)
 Eugen Helmlé (1927–2000), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Heinrich Helmle (1829–1909), deutscher Glasmaler
 Lorenz Helmle (1783–1849), deutscher Glasmaler

Siehe auch:
 Helmle & Merzweiler, Glasmalereiwerkstatt in Freiburg im Breisgau